Die Liste der andorranischen Fußballnationalspieler gibt einen Überblick über alle Spieler, die seit 1996 mindestens ein A-Länderspiel für die andorranische Fußballnationalmannschaft bestritten haben. Andorra absolvierte vor 1996 Länderspiele, teilweise gegen Amateur-Auswahlmannschaften oder gegen regionale Auswahlmannschaften. Diese sind hier aber nicht aufgeführt, da sie von der FIFA nicht als offizielle Länderspiele anerkannt werden.

Die andorranische Fußballnationalmannschaft bestritt ihr erstes offizielles A-Länderspiel am 13. November 1996 in Andorra la Vella gegen Estland in einem Freundschaftsspiel. Dabei gelang Agusti Pol der erste Treffer.

Spielerliste 
Stand: 2. September 2021 (inkl. dem WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino)

Weblinks 
 Nationalspieler-Übersicht auf eu-football.info

Andorra
!
!